Блер () — шотландське прізвище, ім'я і топонім.

Персоналії 
 Блер (прізвище)
 Блер (ім'я)

Топонім 

 Блер () — округ (графство) у штаті Пенсильванія, США
 Блер — місто, штат Небраска
 Блер — місто, штат Оклахома
 Блер — місто, штат Вісконсин
 Блер Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Порт-Блер (, ) — місто на острові Південний Андаман, столиця та найбільший населений пункт союзної території Андаманські та Нікобарські острови